Кулли — многозначный термин:

Эстонский топоним:
 Кулли — деревня в уезде Валгамаа.
 Кулли — деревня в уезде Пярнумаа.
 Кулли — деревня в уезде Тартумаа.
 Кулли — деревня в уезде Харьюмаа.
 Кулли — название деревни Люманда-Кулли в уезде Сааремаа до 2017 года.
 Кулли — название деревни Кярла-Кулли в уезде Сааремаа до 2017 года.

Другое: 
 Кулли — доисторическая археологическая культура.